Abell kan syfta på

Personer
George Ogden Abell (1927–1983), amerikansk astronom.
Kjeld Abell (1901–1961), dansk författare.
Louis Abell (1884–1962), amerikansk roddare. 
Sam Abell (1945–), amerikansk fotograf.

Astronomi
Abell 39 – planetarisk nebulosa i stjärnbilden Herkules.
Abell S740 – galaxhop i stjärnbilden Kentauren.
Abell 1835 – galaxhop i stjärnbilden Jungfrun.
Abell 1835 IR1916 – galax.

Efternamn